Slovnaft — словацкий нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1957 году в Братиславе. В 2000 году Slovnaft становится частью MOL Group, которой принадлежит 98,5% акций компании. Slovnaft имеет два иностранных филиала: Slovnaft CZ в Чешской Республике и Slovnaft Polska в Польше.

История 
Slovnaft был построен на месте разрушенного в 1944 году во время авианалёта нефтеперерабатывающего завода Apollo. Остатки завода Apollo были национализированы в 1946 году и переименованы в Slovnaft в 1949 году. В мае 1992 года Slovnaft был реорганизован в акционерное общество. В 2000 году Slovnaft становится членом группы компаний MOL.

Деятельность 
В 2008 году Slovnaft переработал 5,8 млн т сырой нефти, что на 0,2 млн т меньше, чем в 2007 году. Общий объём производства топлива в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизился на 1,5%.

Три четверти продукции, производимой Slovnaft, экспортируется в Германию, Австрию, Польшу, Чешскую Республику, Швейцарию и Францию. Экспорт составляет 80% от общего дохода компании. На предприятии работает почти 2500 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт Slovnaft 
 Официальный сайт Slovnaft 

Предприятия Словакии
Компании Братиславы
Нефтеперерабатывающие заводы
MOL